Giuseppe Lo Presti – (1919-1944) – partigiano italiano
 Giuseppe Lo Presti – (1958-1995) – scrittore e criminale italiano